Villa Eikenhorst, de voormalige woning van koning Willem-Alexander der Nederlanden, zijn vrouw en dochters
Eikenhorst (landgoed), een landgoed met landhuis in Noord-Brabant